Нижче подано перелік церковно-адміністративних одиниць (єпархій, дієцезій, митрополій) з центром у Львові в хронологічному порядку за датою заснування.

 Галицька (Львівська) єпархія — православна єпархія Константинопольської церкви, що існувала з 12 століття до 1700 року, коли прийняла унію.
 Українська єпархія — єпархія Вірменської апостольської церкви, що існувала з 1267 по 1630–1635 роки, коли прийняла унію. У 1991 році відновлена.
 Львівська архідієцезія — римо-католицька архієпархія (архідієцезія), заснована у 1375 році.
 Львівська архієпархія — вірмено-католицька архієпархія, утворена у 1630–1635 роках після переходу єпархії Вірменської апостольської церкви в унію. У 1945 році де-факто припинила існування.
 Львівська архієпархія — греко-католицька архієпархія, утворена у 1677 році, після переходу частини православної єпархії в унію.
 Галицька митрополія — греко-католицька митрополія, що існувала з 1807 по 2005 роки як центральна митрополія Української греко-католицької церкви.
 Львівська єпархія — православна єпархія Українського екзархату Російської церкви, що існувала з 1945 по 1990 роки.
 Львівська єпархія — православна єпархія Православної церкви України, утворена у 1989 році.
 Львівська єпархія — православна єпархія Української церкви (Московського патріархату), утворена у 1990 році.
 Львівсько-Сокальська — православна єпархія Православної церкви України, утворена у 1992 році.
 Львівська митрополія — греко-католицька митрополія, утворена у 2011 році.

Див. також 
 Українська автономна православна церква Львова.